Brandmühle ist der Ortsname von

 Brandmühle (Bad Kissingen), Ortsteil der Stadt Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Brandmühle (Drahnsdorf), Wohnplatz in der Gemeinde Drahnsdorf, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Brandmühle (Konnersreuth), Ortsteil des Marktes Konnersreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Brandmühle (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Brandmühle (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Brandmühle (Maßbach), Ortsteil des Marktes Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Brandmühle (Oberuckersee), Wohnplatz der Gemeinde Oberuckersee, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Brandmühle (Postbauer-Heng), Ortsteil des Marktes Postbauer-Heng, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Brandige Mühle
 Brandtemühle